Amor se poate referi la:
Amor, un nume alternativ al lui Cupidon (zeul roman al dragostei), echivalentul zeului Eros în mitologia greacă.
Asteroizii Amor, un grup de asteroizi aflați în apropiere de Pământ, primind numele asteroidului 1221 Amor, primul descoperit.
Amor (automobil), o mașină germană.